MS Sirena es un crucero de la clase R operado por Oceania Cruises, perteneciente a Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ahora es propiedad de Oceania Cruises como parte de su clase de barcos Regatta, pero recientemente navegó para Hapag-Lloyd como Columbus 2. Fue construido en 1998 por el astillero Chantiers de l'Atlantique en Saint Nazaire, Francia para Renaissance Cruises como MS R One. El 11 de diciembre de 2014, 3 tripulantes murieron en un incendio que se desató en la sala de máquinas cuando el barco estaba atracado en Santa Lucía.

Referencias 

Cruceros Norwegian Cruise Line
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 1998